Aguilera (spanisch: „Adlerhorst“) steht für:
 Aguilera (Vulkan) in Chile

Personen:
 Abraham Aguilera Bravo (1884–1933), chilenischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof
 Ana Carolina Aguilera (* 1981), argentinische Schwimmerin
 Belén Aguilera (* 1995), spanische Popmusikerin und Pianistin
 Brandon Aguilera (* 2003), costa-ricanischer Fußballspieler

 Carolina Aguilera, chilenische Journalistin und Autorin
 Christina Aguilera (* 1980), US-amerikanische Pop-Sängerin
 Demetrio Aguilera Malta (1909–1981), ecuadorianischer Schriftsteller, Maler und Diplomat
 Errol Aguilera (* 1978), Bobsportler aus Trinidad und Tobago
 Esteban Aguilera (1941–2001), kubanischer Boxer
 Filiberto Ascuy Aguilera (* 1972), kubanischer Ringer
 Florencio Aguilera Correa (* 1947), spanischer Maler, Kunstsammler und Musikveranstalter

 Gabriel Edgardo Aguilera Peralta (* 1940), guatemaltekischer Diplomat
 Jacqueline Aguilera (* 1976), venezolanisches Model
 Jessica Aguilera (* 1985), nicaraguanische Leichtathletin
 Jorge Aguilera (* 1966), kubanischer Leichtathlet 
 José de Jesús Aguilera Rodríguez (1931–1999), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Huajuapan de León

 Julián Marías Aguilera (1914–2005), spanischer Philosoph
 Nerva Cot Aguilera (1938/39–2010), kubanische Bischöfin
 Nicolás Renán Aguilera Arroyo (* 1972), bolivianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Potosí
 Orangel A. Aguilera (* 1954), venezolanischer Paläontologe in Brasilien
 Rick Aguilera (* 1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 Santiago Aguilera (* 1969), spanischer Beachvolleyballspieler
 Sebastián Aguilera de Heredia (~1561–1627), aragonesischer Komponist und Organist 
 Ventura Ruiz Aguilera (1820–1881), spanischer Dichter
 Yosvany Aguilera (* 1975), kubanischer Boxer